Жозеф Мари Дессе (; 1764—1834) — французский военный деятель, дивизионный генерал (1809 год), граф (1810 год), участник революционных и наполеоновских войн. Имя генерала выбито на Триумфальной арке в Париже.

Революционная деятельность в Савойе. Формирование Легиона Аллоброгов 
 
Родился в семье провинциального лекаря Шарля Дессе (; 1739—1819) и его супруги Мари Фавра (; 1710—). Был женат на Анне Вирья (), от которой имел дочерей Жозефину (; 1789—1815) и Каролину (; 1793—).

Повзрослев, он решил пойти по отцовским стопам и связать свою жизнь с медициной. В 1789 году, после успешного окончания Туринского университета, Дессе, в поисках достойного заработка, приехал в Париж. Чрезвычайно популярные в то время идеи общественного договора, свободы и равноправия настолько глубоко запали в душу юному Жозефу, что он, оставив мысль о врачебной практике, в июле 1789 года вступил в Национальную гвардию. В 1791 годы Дессе вернулся в родной Тонон, где безуспешно пытался поднять народное восстание и силой оружия присоединить входившую в состав Сардинского королевства Савойю к Франции. После неудачного штурма городской тюрьмы Тонона 7 июня 1791 года, предпринятого с целью освобождения юноши, который был схвачен полицией за то, что публично распевал «Ça ira», Дессе и его единомышленники через Швейцарию бежали в Париж. Там в 1792 году Жозеф организовал «Клуб иностранных патриотов», а затем «Легион Аллоброгов», состоявший из савойских революционеров-изгнанников, полных решимости продолжать борьбу. Активное участие в подготовке французского вторжения в Сардинское королевство принесло Дессе сначала звание капитана, а уже через неделю — командира батальона. В Гренобле Легион был окончательно сформирован и включён в состав армии генерала Монтескью, которая в сентябре начала поход на Савойю. Менее чем через месяц «аллоброги» без боя взяли Тонон. Ликующие толпы горожан приветствовали их как освободителей.

В июне 1793 года в составе Армии Восточных Пиренеев Дессе участвовал в походе на мятежный Марсель. 22 августа 1793 года, за три дня до того, как революционные войска вошли в город, Жозефа повысили до полковника. В этом чине он отличился при штурме укреплений Тулона, за что представители народа при армии хотели сделать его бригадным генералом. Скромный Дессе отказался от этой вполне заслуженной награды. Весь 1794 год Легион провёл в боях на границе Франции и Испании. «Аллоброги» проявили исключительную храбрость в бою при Сен-Лоран де ля Муга 13 августа.

Сражения в Италии (1795-97 гг.) 

В связи с прекращением военных действий на Пиренеях в конце 1794 года, Легион был переведён в Итальянскую армию. В январе 1795 года, во время атаки на редут у местечка Сен-Жан, Дессе получил штыковую рану в голову. Легионеры, увидев истекающего кровью командира, захотели немедленно расстрелять пленённых австрийцев, которые защищали редут, но их раненый полковник не дал им совершить это преступление.

14 апреля 1796 года года был назначен командиром 27-й полубригады лёгкой пехоты. Следующей раной неприятель "наградил" Дессе у Сало. Это произошло 29 июля 1796 года, а уже 30-го «аллоброги» ворвались в этот городок, захватили 2 вражеских орудия, 2 знамени и 200 австрийских солдат. Затем они преследовали отступающие части противника и отбили пленённого ранее генерала Гиё и ещё 300 французов. Победный марш савойцев по Италии вскоре продолжился. 6 августа они заняли селение Рокка д'Анфо, а 23-го вошли в Стору. Пятого сентября Дессе, рискуя жизнью, провёл рекогносцировку вражеских позиций на реке Адидже. 8 сентября савойцы отобрали у противника посёлок Сан-Микеле. 14 января 1797 года, исполняя приказ генерала Вобуа, Дессе и его солдаты  до последнего удерживали позиции на плато Риволи. В ходе битвы его подразделение было окружено превосходящими силами противника и уничтожено, а сам израненный Дессе был захвачен австрийскими солдатами и отправлен в Венгрию, где семь месяцев находился в плену.

Экспедиция в Голландию. В Армии Италии (1809 г.) 

Вернувшись во Францию, он с головой окунулся в политику. Весной 1798 года его избрали в Совет Пятисот, делегатом от департамента Монблан. Дессе будучи ярым республиканцем не поддержал переворот 18 брюмера. Несмотря на это, Первый консул сохранил за ним пост командующего 27-й лёгкой полубригады и направил нести гарнизонную службу сначала в Голландию, а затем в Германию. Его солдаты квартировали в Немегене, Берг-оп-Зооме, Роттердаме, Гааге, Бреде, Дюссельдорфе, Франкфурте, и Ашаффенбурге.

29 августа 1803 года Наполеон произвёл Дессе в бригадные генералы, и зачислен в Армию Ганновера. С 30 августа по 30 октября 1805 года командовал 3-й бригадой 1-й пехотной дивизии 2-го армейского корпуса Великой Aрмии. В ходе Австрийской кампании 1805 года ему представилась возможность отличиться лишь при взятии Ульма.

16 июля 1806 года переведён в Итальянскую армию с назначением в состав 2-й пехотной дивизии генерала Бруссье. 1 апреля 1809 года стал командиром 2-й бригады 2-й пехотной дивизии, входившей в состав армии вице-короля Италии Богарне. На второй день после начала войны с Австрией, 10 апреля, солдаты Дессе атаковали неприятеля у Тальяменто. Вскоре его назначили командовать авангардом Итальянской армии. 11 апреля был ранен в голову и шею в бою при Винцоне. Битва при Ваграме стала апогеем военной карьеры Дессе. В бою Жозеф, проявляя чудеса храбрости, был ранен в левое бедро у Эберсдорфа 5 июля. Его доблестное поведение не осталось незамеченным. Император Наполеон, беседуя с ним за обедом в Вене, через несколько дней после окончания сражения, назвал Дессе «Неустрашимым» и присвоил ему звание дивизионного генерала. С 30 июля 1809 года командовал 2-й пехотной дивизией 4-го корпуса Армии Германии.

С 30 января 1810 года командовал 1-й пехотной дивизией Армии Брабанта маршала Удино. Затем Жозеф исполнял обязанности коменданта Амстердама. В 1811 году был назначен выборщиком от французского департамента Леман.

Поход в Россию. Участие в кампаниях 1813-14 гг.

1 апреля 1811 года возглавил новую 4-ю пехотную дивизию, которая 1 апреля 1812 года вошла в состав 1-го армейского корпуса маршала Даву. Дессе полностью оправдывая прозвище, данное ему Наполеоном, бесстрашно сражался 22 июля под Могилёвом (у Салтановки), где был ранен, и под Смоленском. В битве при Бородино его солдаты из 85-го и 108-го линейных полков отчаянно штурмовали Семёновские флеши. Во время атаки картечная пуля раздробила правое предплечье Дессе, и он был вынужден покинуть поле боя, передав командование генералу Раппу.

Вернуться в строй он смог лишь через месяц и сразу же был направлен на более спокойный пост коменданта Берлина, который занимал с 8 октября 1812 до 20 февраля 1813 года,  но вследствие болезни вынужден был передать полномочия бригадному генералу Барде. С 4 января 1814 года командовал Национальной гвардией  департамента Монблан, и  успешно оборонял территорию от австрийских войск фельдмаршал-лейтенанта графа Бубны фон Литтица. 19 февраля вынудил союзников эвакуировать Шамбери, занял Эшель, Монмейан и двинулся на Женеву, когда получил известие об отречении Императора.

Возвращение Бурбонов. Отставка 

После первого отречения Наполеона ему удалось сохранить звание и избежать мщения со стороны роялистов. Однако за поддержку Корсиканца, в период Ста дней, он в 1816 году был приговорен к четырём месяцам лишения свободы в крепости Фенестрель, а затем отправлен в отставку. В 1821 году пьемонтцы, поднявшие восстание против Австрии, предлагали Дессе стать их идейным лидером, но он отказался, сославшись на слабое здоровье. Тем не менее, оно не помешало ему получить должность командира Лионской национальной гвардии вскоре после Июльской революции 1830 года. Он занимал этот пост до своей кончины 26 октября 1834 года. «Савойского Баярда», как называли Дессе солдаты, не стало. Отважный воин и превосходный командир, он был одним из наиболее ярких генералов наполеоновской армии.

Воинские звания 
 Капитан (7 августа 1792 года);
 Командир батальона (13 августа 1792 года);
 Полковник (19 августа 1793 года);
 Бригадный генерал (29 августа 1803 года);
 Дивизионный генерал (9 июля 1809 года).

Титулы 
 Граф Дессе и Империи (; декрет от 15 августа 1809 года, патент подтверждён 11 июля 1810 года).

Награды 
 Легионер ордена Почётного легиона (11 декабря 1803 года)

 Коммандан ордена Почётного легиона (14 июня 1804 года)

 Великий офицер ордена Почётного легиона (30 июня 1811 года)

 Кавалер военного ордена Святого Людовика (27 июня 1814 года)

Примечания

Ссылки 
 История г. Тонон-ле-Бен
 Мюлье Ш. Биографии известных военных деятелей сухопутных и военно-морских сил Франции 1789—1850

Французские дивизионные генералы Революционных и Наполеоновских войн
Имена, высеченные под Триумфальной аркой (Париж)
Графы Империи (Франция)